Ми мино́р (, ) — минорная тональность с тоникой ноты ми. Имеет один — фа-диез.

Произведения в этой тональности 
 Феликс Мендельсон — Концерт для скрипки с оркестром;
 Фредерик Шопен — Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Прелюдия № 4, Ноктюрн № 1 ор. 72, Этюд № 5 op. 25, вальс B. 56;
 Иоганнес Брамс — Симфония № 4;
 Пётр Ильич Чайковский — Симфония № 5;
 Сергей Васильевич Рахманинов — Симфония № 2, Музыкальный момент № 4;
 Николай Яковлевич Мясковский — Симфония № 4;
 Дмитрий Дмитриевич Шостакович — Симфония № 10, Фортепианное трио № 2;
 Антонин Дворжак — Симфония № 9;
 Александр Сергеевич Грибоедов — Вальс № 2;
 Metallica — Nothing Else Matters;
 Megadeth — Holy Wars... The Punishment Due;
 Twenty One Pilots — Addict With A Pen;
 Lumen — Сид и Нэнси.
 Джон Уильямс — тема Букли из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Примечания 

Тональности
Минор